Сенная Ламбина — пресноводное озеро на территории Амбарнского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1 км². Располагается на высоте 66,6 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно почти на три километра вытянуто с запада на восток. Берега преимущественно заболоченные.

Через озеро течёт река Сенная, впадающая в Мурамозеро, через которое протекает река Воньга, впадающая, в свою очередь, в Белое море.

Ближе к западной оконечности озера расположены два небольших острова.

К востоку от озера проходит автозимник.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000003597.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Воньги
Озёра Лоухского района